Seget est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Seget, une municipalité située dans le comitat de Split-Dalmatie ;
Seget, une localité située dans la municipalité d'Umag, comitat d'Istrie ;
en Indonésie
Seget, un village du Sorong, en Papouasie occidentale sur la Péninsule de Doberai.